Ermler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Markowitsch Ermler (1898–1967), sowjetischer Schauspieler und Regisseur
 Julie Ermler (1883–1970), deutsche Schriftstellerin und Oberregierungsrätin
 Mark Fridrichowitsch Ermler (1932–2002), russischer Dirigent